11-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Швейцарии с 25 февраля по 8 марта 1986 года. Игры проводились в Арау, Давосе, Люцерне, Санкт-Галлене, Цюрихе, Берне, Базеле, Винтертуре, Женеве, Ла-Шо-де-Фоне, Ольтене и Золотурне. В чемпионате участвовало 16 стран. Победу в первый раз за свою историю отпраздновала сборная Югославии.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Финальный Раунд

За 11 место

За 9 место

За 7 место

За 5 место

За 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
1986 год в спорте
Чемпионаты мира в Швейцарии
Февраль 1986 года
Март 1986 года
Спорт в Швейцарии в 1986 году
Гандбол в Швейцарии